Brufe (Terras de Bouro), een plaats in de Portugese gemeente Terras de Bouro
 Brufe (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão